Guibé ist der Familienname folgender Personen:

Jean Guibé (1910–1999), französischer Zoologe
Robert Guibé (1460–1513), französischer Bischof und Kardinal